Михаил Боголепов:
 Боголепов, Михаил Александрович (1875—1933) — советский географ, популяризатор науки; водевилист.
 Боголепов, Михаил Иванович (1879—1945) — советский экономист, член-корреспондент АН СССР (1939).
 Боголепов, Михаил Павлович (1854—1912) — российский педагог, младший брат Николая Павловича Боголепова.